Tipsligan 2020 var den 31:a säsongen av Tipsligan och Finlands högsta division i fotboll. På grund av coronaviruspandemin kortades serien ner och mästerskapsserien respektive nedflyttningsserien slopades för denna säsongen, vinnaren av grundserien utsågs till nationell mästare.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor
 Officiell hemsida

Referenser

2020 i Finland
Fotbollssäsongen 2020
2020